Хасселбек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
  (род. 1975) — профессиональный игрок в американский футбол, квотербек.
  (род. 1978) — профессиональный игрок в американский футбол, квотербек.
 Хасселбек, Элизабет  (в девичестве ДельПадре́-Фила́рски; род. 1977) — американская телеведущая.